Renneberg est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Annett Renneberg (née en 1978), actrice et chanteuse allemande
 (né en 1942), joueur de cricket australien
 (1927-1999), rameur d'aviron ouest-allemand

Voir aussi
Richey Reneberg (né en 1965), joueur de tennis américain

Homonymie de patronyme